Taparelli d’Azeglio ist der Familienname folgender Personen

 Luigi Taparelli d’Azeglio (1793–1862), italienischer Theologe
 Massimo Taparelli d’Azeglio, bekannt als Massimo d’Azeglio (1798–1866), italienischer Schriftsteller und Politiker